Ахиллей (Аврелий Ахиллей, ) — римский император-узурпатор в 297—298 годах. Аврелий Ахиллей был корректором Египта.

Многие источники свидетельствуют, что именно он был зачинщиком мятежа в Египте в 297 году, несмотря на то, что восстанием руководил Домиций Домициан. Но в 297 году Диоклетиан пошёл походом на мятежный Египет, и осадил Александрию. Домиций Домициан назначил Ахиллея руководителем обороны города и перед смертью в декабре 297 года, своим наследником. В марте 298 года Александрия сдалась и Ахиллей был взят в плен и казнён по приказу Диоклетиана.

Литература 
 Аврелий Виктор. О цезарях, 39.38.
 Псевдо-Аврелий Виктор. Извлечения о жизни и нравах римских императоров, 39.3.
 Евтропий. Бревиарий от основания Города, 9.22.1 и 23.
 Иордан. Getica, 110.
 Павел Орозий. История против язычников, 7.25. 4 и 8.

Римские узурпаторы
Казнённые в Римской империи в III веке